Il singolare femminile del torneo di tennis Canada Open 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrice Regina Maršíková che ha battuto in finale Marise Kruger 6-4, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

 Rosie Casals (quarti di finale)
 Mima Jaušovec (secondo turno)
 Assente
 Assente

 Janet Newberry (secondo turno)
 Assente
 Assente
 Yvonne Vermaak (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1977